Murta-dos-jardins é a designação vulgar das seguintes plantas:
Murraya paniculata (es)
Myrtus communis tarentina

Desambiguação